Moord op president Kennedy in 1963
 Moord op Robert F. Kennedy, broer van de president, in 1968